

Patronymes 
Tokuyama est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 Tokuyama Norihide (1544-1607), samouraï de l'époque féodal ;
 Tamaki Tokuyama (1903-1942), chanteur de musique populaire japonais ;
 Masamori Tokuyama (1974-), boxeur nord-coréen ;
 Hidenori Tokuyama (1982-), acteur et chanteur japonais.

Toponymes 
 Domaine de Tokuyama, ancien domaine féodal japonais situé dans l'ancienne province de Suō
 Tokuyama, ville située dans la préfecture de Yamaguchi, au Japon

Patronyme japonais